La Prva slovenska nogometna liga 1992-1993 è stata la seconda edizione della massima serie del campionato di calcio sloveno, disputata tra il 16 agosto 1992 e il 9 giugno 1993 e conclusa con la vittoria del SCT Olimpia Lubiana, al suo secondo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Sašo Udovič (Slovan Mavrica), con 25 reti.

Formula 
Il numero delle squadre partecipanti passò dalle 21 della stagione precedente alle 18 di quella attuale che disputarono un turno di andata e ritorno per un totale di 34 partite.

In vista di un'ulteriore diminuzione del numero di club le retrocesse furono quattro a fronte di due promosse.

Per decisione politica della UEFA, le squadre qualificate alle coppe europee furono tre: i campioni alla UEFA Champions League 1993-1994, la seconda classificata alla Coppa UEFA 1993-1994 e la squadra vincitrice della coppa nazionale alla Coppa delle Coppe 1993-1994.

Squadre partecipanti
Cambi nome:
 Eurospekter Ljubljana → NK AM Cosmos Ljubljana
 NK Svoboda Liqui Moly Ljubljana → NK Kompas Holidays Ljubljana

Classifica

Legenda:
      Campione di Slovenia e qualificato alla UEFA Champions League 1993-1994.
      Qualificato alla Coppa UEFA 1993-1994.
      Qualificato alla Coppa delle Coppe 1993-1994.
      Retrocessi in 2. SNL 1993-1994.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 2. SNL 1992-1993
 3. SNL 1992-1993
 Coppa di Slovenia 1992-1993

Collegamenti esterni 
 
 Risultati dal sito della lega
 
 

Slovenia
Slovenia
Prva slovenska nogometna liga